Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Power Horse Cup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník antukové události na okruhu ATP World Tour..

Vítězem se stala nenasazená německá dvojice Andre Begemann a Martin Emmrich, která ve finále přehrála filipínsko-britské turnajové trojky Treata Conrada Hueyho s Dominicem Inglotem ve dvou sadách 7–5 a 6–2.

Nasazení párů 
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (semifinále)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (finále)
  Frederik Nielsen /  André Sá (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Düsseldorf Open
Tenis v Německu v roce 2013
ATP World Tour 2013